Simon Fell est un nom pouvant désigner:

 (né en 1959), bassiste et compositeur anglais
Simon Fell, homme politique conservateur britannique

Voir aussi
, sommet du Yorkshire Dales dans le nord de l'Angleterre

Fell, Simon